Патти Лавлесс () — американская кантри-певица, автор-исполнитель направления неотрадиционализм. Лауреат и номинант нескольких музыкальных премий, в том числе Country Music Association Awards, ACM Awards и American Music Awards.

Более 40 хитов Лавлесс входили в американский кантри-чарт Billboard Hot Country Songs, включая 5 хитов на позиции № 1: «Timber, I'm Falling in Love», «», «Blame It on Your Heart», «You Can Feel Bad» и «Lonely Too Long». Она записала 14 студийных альбомов (без учёта сборников) в США, четыре из которых получили платиновый статус, а два стали золотыми. С 1988 года она член-участник Grand Ole Opry.

Биография 
Родилась 4 января 1957 года в  (Кентукки). Настоящее имя — Патриция Ли Рэйми (Patricia Lee Ramey), была шестым ребёнком из семи детей своей матери Наоми (Naomie, née Bowling; 1921—2006) и отца-шахтёра Джона Рэми (John Ramey; 1921—1979) из Elkhorn City, Кентукки. Закончив в 1975-м школу, Патти в 1976 году вышла замуж за ударника своей группы Терри Лавлейса (Terry Lovelace), с которым жила в браке до 1986 года. С этого имомента и началась её собственная карьера. В 1989 году вышла замуж за Эмори Горди-младшего (Emory Gordy, Jr.), ставшего в итоге её продюсером.

Дискография

Студийные альбомы 

 1986: 
 1988: 
 1988: 
 1990: 
 1991: Up Against My Heart
 1993: Only What I Feel
 1993: 
 1994: When Fallen Angels Fly
 1996: The Trouble with the Truth
 1997: Long Stretch of Lonesome

 1999: Classics
 2000: Strong Heart
 2001: Mountain Soul
 2002: Bluegrass & White Snow: A Mountain Christmas
 2003: On Your Way Home
 2005: 
 2007: 
 2008: 
 2009: Mountain Soul II

Награды и номинации 

Academy of Country Music
 1996 Top Female Vocalist
 1997 Top Female Vocalist

American Music Awards
 1989 Favorite New Country Artist

Country Music Association
 1993 Vocal Event of the Year — вместе с George Jones и другими — «I Don't Need Your Rockin' Chair»
 1995 Album of the Year — «When Fallen Angels Fly»
 1996 Female Vocalist of the Year
 1998 Vocal Event of the Year вместе с George Jones — «You Don't Seem to Miss Me»
 1999 Vocal Event of the Year вместе с Vince Gill — «My Kind of Woman/My Kind of Man»

Grand Ole Opry
 Введена в 1988 году

'Georgia Music Hall of Fame
 Inducted in 2005

Grammy Awards
 Best Country Collaboration with Vocals — «Same Old Train» (1998)
  — Mountain Soul II'' (2011)

Kentucky Music Hall of Fame
 Введена в Зал Славы в 2011 году (анонсировано 17 марта 2010 года)

Примечания

Ссылки 
 
 Patty Loveless на сайте Country Music Television
 
 
 Patty Loveless - I'm That Kind Of Girl

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Лауреаты Country Music Association Awards